Пата:

 Пата — исторический индийский меч.
 Пата, Анатолий Григорьевич (род. 1958) — советский футболист и российский тренер.
 Пата, Илунга (род. 2000) — синт-мартенский футболист.
 Пата, Татьяна Акимовна (1884—1976) — украинская художница, мастер петриковской росписи.
 Пата (род. 1965; настоящее имя Томоаки Исидзука) — японский музыкант.